Диња је појам који се превасходно односи на:
 Диња - једногодишња зељаста биљка која даје жуте, меснате, сочне и слатке плодове.
Такође Диња може да се односи на и:
 Диња (место у Француској) - место у Француској
 Сандра Силађев - стенд-ап комичарка и глумица познатија под псеудонимом Диња